Dipogon kan syfta på:

 ett släkte insekter, se vedvägsteklar
 ett släkte ärtväxter, se Dipogon lignosus